Rinnen ist der Name folgender Orte:

 Rinnen (Kall), Ortsteil der Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Rinnen (Michelfeld), Weiler im zentralen Ortsteil von Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg;mit Burgstall Rinnen

 Rinnen (Gemeinde Berwang), Katastralgemeinde der Gemeinde Berwang, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch:
 Rinne